Wairere Falls ist der Name folgender Wasserfälle in Neuseeland:

 Wairere Falls in der Kaimai Range, Waikato
 Wairere Falls (Mokau River) im Mokau River, Waikato
 Wairere Falls, anderer Name der Te Wairoa Falls in Te Wairoa, Bay of Plenty

Siehe auch
 Wairere Waterfall in Whakatāne, Bay of Plenty
 Te Wairere Waterfall in Kerikeri, Northland